René Turin, né le  à Brest (Finistère) et mort pour la France le  à Vermandovillers (Somme), est un aviateur français lors de la Première Guerre mondiale et membre de l'Action française.

Présentation 
René Turin naît le  à Brest. Il est le fils de Edmond Pierre Marie Turin, officier de marine, et de Mathilde Jeanne Françoise Pointeau.

Durant la Grande Guerre, il est d'abord capitaine de cavalerie au 14e régiment de chasseurs à cheval. Plus tard, il s'engage comme pilote aviateur et devient commandant de l'escadrille . Il reçoit la Légion d'honneur le 3 juin 1915 pour ses faits d'armes.

Le , il se porte volontaire pour une mission périlleuse d'observation d'infanterie. Son avion est abattu . Des soldats parviennent à retrouver son corps sur le lieu du crash et .

Peu après son décès, la sœur de René Turin adresse une lettre de son frère trouvée sur sa dépouille et destinée à Charles Maurras. Dans cette lettre, il apportait sa cotisation à la crise du papier que rencontrait le journal L'Action française. René Turin était adhérent à l'Action française.

Edmond Turin est décoré de la Croix de guerre et de la Military Cross. Il reçoit également six citations à l'ordre de l'armée.

Distinctions

Notes et références 

Titulaire de la croix de guerre 1914-1918
Chevalier de la Légion d'honneur
Mort pour la France
Personnalité de l'Action française
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Naissance en février 1879
Décès en septembre 1916
Décès à 37 ans
Aviateur français de la Première Guerre mondiale
Commandant français
Naissance à Brest